Littoral kan syfta på följande platser:

Geografi

Benin 

  Littoral, ett departement som omfattar staden Cotonou,

Kamerun 

 Kustregionen (Région du Littoral) , region,

Schweiz 
 Région Littoral, region i kantonen Neuchâtel

Se även 
 Litoral – den del av en sjö eller ett hav som ligger närmast land.

Robotskapade Kamerunförgreningar